Le terme sauvage a différentes significations.

Biologie 

 Le terme sauvage qualifie les humains non civilisés ;
 plus particulièrement un archétype, l’homme sauvage ;
 la vie sauvage désigne l’ensemble des êtres vivants hors de l’influence humaine ;
 plus particulièrement les animaux sauvages ;
 le type sauvage ou type naturel est la forme de référence pour un organisme, un gène, une protéine.

Agriculture 
Sauvageon, en agriculture, désigne un arbre ou un arbuste sauvage qui a poussé spontanément et dévolu à devenir porte-greffe. Le terme est appliqué également au gourmand émit par ce porte-greffe quand il cherche à s'affranchir de la greffe qu'il accueille.

Droit 
 Sauvage, désigne ce qui n'est pas domestique. Voir aussi : Animal domestique en droit français.

Patronymes

Étymologie 

Le patronyme « Sauvage » provient soit :
 d'une altération ou déformation du prénom ou nom de famille sylvain (de même sens) ;
 d'un lieu d'habitation forestier (rarement le cas);
 d'une personne peu sociable par l'intermédiaire du sobriquet;
 d'un village, par exemple le hameau de Pussigny.

Variantes

en français 
 Lesauvage  ou 
 
 
 Sauvageon, enfant qui a grandi sans recevoir d'éducation
 , Sauvajot
 Sauvaget

en anglais et en allemand

en néerlandais

Personnalités portant le nom de Sauvage 

(en ordre alphabétique)
 André Sauvage (1891-1975), sociologue et architecte français
 Catherine Sauvage (1929-1998), chanteuse française
 Cécile Sauvage (1883-1927), poétesse française
 Claude Sauvage (1936-2011), coureur cycliste français
 Denis Sauvage, historiographe du 
 Édouard Sauvage (1965-), homme d'affaires français
 Élie Sauvage (1814-1871), écrivain français
 Emmanuel Sauvage de Brantes, (1964-), galeriste spécialisé dans l'art urbain et journaliste français.
 Étienne de Sauvage (1789-1867), homme politique belge
 François Clément Sauvage (1814-1872), ingénieur et géologue français
 Frédéric Sauvage (1786-1857), ingénieur français
 Georges Sauvage (1845-?), peintre et graveur français
 Henri Sauvage (1873-1932), architecte français
 Henri Émile Sauvage (1842-1917), paléontologue français
 Hippolyte Sauvage (1823-1914), écrivain, folkloriste, historien, bibliographe et juge de paix français
 Jacqueline Sauvage (1947-2020), meurtrière française
 Jean Sauvage (1909-2005), homme politique français
 Jean Augustin Alexis Sauvage, (1781-1857), ingénieur mécanicien français
 
 Louise Sauvage (née en 1973), athlète handisport australienne
 Marcel Sauvage (1895-1988), journaliste et écrivain français
 Marguerite Sauvage (1978-), illustratrice française
 Olivier-François Sauvage, maître écrivain français du , et son frère aîné Sauvage Ducheney
 
 Piat-Joseph Sauvage (1744-1818), peintre belge
 René-Norbert Sauvage (1882-1955), historien et archiviste français
 Sylvain Sauvage (1888-1948), illustrateur et technicien du livre
 Roger Sauvage (1917-1977), pilote de chasse français
 Thomas-Marie-François Sauvage (1794-1877), auteur dramatique, directeur de théâtre et critique français

Toponymes 

 Château de Sauvage, château situé sur la commune française d'Émancé dans le département des Yvelines et sa réserve zoologique dans le parc du château ;
 Lac Sauvage, un plan d'eau de Lanaudière au Québec (Canada) ;
 Lac Sauvage, un plan d'eau de la Slovénie ;
 .
 Sauvage-Magny, ancienne commune française

Titres d’œuvres

Films 
 1975 : Le Sauvage, film français de Jean-Paul Rappeneau ;
 2010 : Sauvage, film suisse de Jean-François Amiguet ;
 2016 : Sauvage (Wild), film allemand de Nicolette Krebitz ;
 2018 : Sauvage, film français de Camille Vidal-Naquet ;
 2018 : Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi, téléfilm français réalisé par Yves Rénier ;

Livres 

 Sauvage est une collection de six romans écrits par François Gravel ;

Musique 
 Sauvage (1983), album de Michel Rivard ;

Série télévisée 
 Victor Sauvage (2010), série télévisée française ;

Théâtre 
 La Sauvage (1938), pièce de théâtre française de Jean Anouilh ;
 Le Sauvage (1889), pièce de théâtre russe d'Anton Tchekhov.

Voir aussi